Trompe le Monde — четвертий студійний альбом американської групи Pixies, який був випущений 23 вересня 1991 року.

Композиції 
 Trompe le Monde — 1:48
 Planet of Sound — 2:06
 Alec Eiffel — 2:50
 The Sad Punk — 3:00
 Head On — 2:13
 U-Mass — 3:01
 Palace of the Brine — 1:34
 Letter to Memphis — 2:39
 Bird Dream of the Olympus Mons — 2:48
 Space (I Believe In) — 4:18
 Subbacultcha — 2:09
 Distance Equals Rate Times Time — 1:24
 Lovely Day — 2:05
 Motorway to Roswell — 4:43
 The Navajo Know — 2:20

Джерела 
 Trompe le Monde  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Альбоми Pixies
Вересень 1991